Asaka ist der Name von:
 Asaka (Usbekistan), Stadt in Usbekistan
 Asaka (Bezirk), Bezirk in Usbekistan
 Asaka (Saitama), Stadt in Japan

Asaka ist der Name folgender Personen:
 Yui Asaka (* 1969), japanische Sängerin
 Asaka Yasuhiko (1887–1981), japanischer Prinz, General und Beteiligter am Nanking-Massaker